Стефа́н Руффье́ (; 27 сентября 1986, Байонна, Франция) — французский футболист, вратарь. Наиболее известен по выступлениям в «Монако» и «Сент-Этьене» и сборную Франции. Сыграл 428 матча в Лиге 1. С 2010 по 2015 годы, провёл три матча за сборную Франции и принял участие в Чемпионате мира 2014.

Карьера 
Баск по национальности. Дебютировал в чемпионате Франции 15 августа 2007 года в матче 3-го тура против «Меца», выйдя на замену на 58-й минуте вместо травмировавшегося Флавио Ромы. Всего в том сезоне он провёл 10 матчей.

Во второй половине сезона 2019/2020, у Руффье случился конфликт с главным тренером Клодом Пюэлем из-за того, что был исключен из стартового состава в пользу Жесси Мулена. В августе Пюэль подтвердил, что Стефан не входит в планы клуба на предстоящий сезон.  4 января 2021 года «Сент-Этьен» объявил о расторжении контракта с футболистом.

13 января 2021 года Руффье объявил, что ушел из футбола и присоединился к команде своего родного города Байон в качестве тренера молодежи.

Международная карьера 
Дебютировал за «трёхцветных» 11 августа 2010 года в товарищеском матче против Норвегии.

Достижения 
 «Сент-Этьен»
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и пропущенные голы за сборную Франции 

Итого: 2 матча / 2 гола пропущено; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

(откорректировано по состоянию на 27 мая 2014)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Чемпионат.com
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Авирон Байонна»
Игроки ФК «Сент-Этьен»